12-й выпуск Тура Юты — шоссейной многодневной велогонки по дорогам американского штата Юта. Гонка состояла из 7 этапов и проводилась с 1 по 7 августа 2016 года в рамках UCI America Tour 2016 (категория 2.HC). 

Победителем гонки, выиграв третий и седьмой этапы, стал австралийский велогонщик Лаклан Мортон из команды «».

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 4 команды мирового тура. Также были приглашены 5 проконтинентальных команд и 6 континентальных. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Юты 2016 на FirstCycling